|-
| 65701 - || || 30 de gener, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65702 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 65703 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 65704 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 65705 - || || 4 d'abril, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65706 - || 1992 NA || 1 de juliol, 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 65707 - || || 8 d'agost, 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 65708 Ehrlich || || 4 de setembre, 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 65709 - || || 2 de setembre, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65710 - || || 2 de setembre, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65711 - || || 2 de setembre, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65712 - || || 24 de setembre, 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 65713 - || || 19 d'octubre, 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 65714 - || 1992 VR || 2 de novembre, 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 65715 - || || 16 de novembre, 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 65716 - || || 25 de gener, 1993 || Geisei || T. Seki
|-
| 65717 - || || 31 de gener, 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 65718 - || 1993 FL || 23 de març, 1993 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| 65719 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 65720 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 65721 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 65722 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 65723 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 65724 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 65725 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 65726 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 65727 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 65728 - || || 26 de març, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65729 - || 1993 JQ || 14 de maig, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65730 - || || 14 de juny, 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 65731 - || || 20 de juliol, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65732 - || || 20 de juliol, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65733 - || 1993 PC || 15 d'agost, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65734 - || || 15 d'agost, 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 65735 - || || 18 d'agost, 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 65736 - || || 20 d'agost, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65737 - || || 15 de setembre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65738 - || || 14 de setembre, 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 65739 - || || 16 de setembre, 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 65740 - || || 15 d'octubre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65741 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65742 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65743 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65744 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65745 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65746 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65747 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65748 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65749 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65750 - || || 20 d'octubre, 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 65751 - || || 19 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65752 - || || 7 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65753 - || || 8 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65754 - || || 8 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65755 - || || 8 de març, 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 65756 - || || 5 de març, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65757 - || 1994 FV || 21 de març, 1994 || Siding Spring || G. J. Garradd
|-
| 65758 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65759 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65760 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65761 - || 1994 RA || 1 de setembre, 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 65762 - || 1994 RG || 4 de setembre, 1994 || Stroncone || Stroncone
|-
| 65763 - || || 12 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65764 - || || 13 d'octubre, 1994 || Kiyosato || S. Otomo
|-
| 65765 - || || 25 d'octubre, 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 65766 - || || 27 de novembre, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 65767 - || || 29 de gener, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65768 - || || 24 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65769 Mahalia || || 4 de març, 1995 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 65770 - || || 28 de maig, 1995 || Bologna || Osservatorio San Vittore
|-
| 65771 - || || 25 de maig, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65772 - || || 22 de juny, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65773 - || || 22 de juliol, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65774 - || || 22 de juliol, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65775 - || || 18 de setembre, 1995 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 65776 - || || 20 de setembre, 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 65777 - || || 19 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65778 - || || 21 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65779 - || || 26 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65780 - || || 14 d'octubre, 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65781 - || || 14 d'octubre, 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65782 - || 1995 UG || 16 d'octubre, 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 65783 - || 1995 UK || 17 d'octubre, 1995 || Yatsuka || H. Abe
|-
| 65784 - || || 20 d'octubre, 1995 || Nanyo || T. Okuni
|-
| 65785 - || || 26 d'octubre, 1995 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 65786 - || || 28 d'octubre, 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 65787 - || || 17 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65788 - || || 19 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65789 - || || 19 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65790 - || || 20 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65791 - || || 28 d'octubre, 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 65792 - || || 18 de novembre, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 65793 - || || 21 de novembre, 1995 || Kleť || Kleť
|-
| 65794 - || || 18 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65795 - || || 19 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65796 - || || 15 de desembre, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 65797 - || 1995 YL || 19 de desembre, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 65798 - || || 16 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65799 - || || 18 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65800 - || || 19 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
5